Usteri ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Usteri (1839–1914), Schweizer Jesuit und Hochschullehrer in Indien
 Emil Usteri (1858–1934), Schweizer Architekt, siehe Stadler und Usteri
 Franz Theodor Usteri (1853–1929), Schweizer Jurist und Verwaltungsrat
 Hans Martin Usteri (1738–1790), Schweizer Kaufherr und Bankier
 Heinrich Usteri (1754–1802), Schweizer Zeichner, Kartograf, Kaufmann und Stifter
 Johann Martin Usteri (1763–1827), Schweizer Dichter, Zeichner und Maler
 Leonhard Usteri (1799–1833), Schweizer reformierter Theologe und Pfarrer
 Leonhard Usteri (Chorherr) (1769–1853), Schweizer Hebraist
 Leonhard Usteri (Pädagoge) (1741–1789), Schweizer Pädagoge
 Martin Usteri (1926–2015), Schweizer Jurist
 Paul Usteri (1768–1831), liberaler Schweizer Publizist, Politiker und Botaniker
 Paul Usteri-Escher (1855–1927), Schweizer Politiker, Ständerat
 Paulus Usteri (1768–1795), Schweizer Zeichner und Kaufmann